

Astronomia
 11775 Köhler – asteroide

Geografia
 Köhler – township della Contea di Cheboygan, Michigan

Persone
 Alban Köhler – radiologo tedesco
 August Köhler – fisico tedesco
 Benjamin Köhler – calciatore tedesco
 Christian Louis Heinrich Köhler – musicista e compositore tedesco
 Ernesto Köhler – compositore e flautista italiano
 Franz Köhler – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Georg Köhler – calciatore tedesco
 Georges Köhler – biologo tedesco
 Gisela Köhler – ex ostacolista e velocista tedesca
 Henning Köhler – pedagogista e educatore tedesco
 Hermann Köhler – ex velocista tedesco
 Horst Köhler – presidente tedesco
 Juliane Köhler – attrice tedesca
 Michael Köhler – ex slittinista tedesco
 Thomas Köhler – ex slittinista tedesco
 Ulrich Köhler – regista e sceneggiatore tedesco
 Ulrich Köhler – storico tedesco
 Walther Köhler – teologo tedesco
 Wolfgang Köhler – psicologo tedesco

Pagine correlate
 Kohler